Herne le chasseur est une sorte de géant qui appartient au folklore anglais, armé d'une massue et qui vit de la chasse. Étymologiquement, il s'agit d'un « dérivé » de Cernunnos, le dieu-cerf.
 Herne est le nom d'une ville indépendante (Kreisfreie stadt) en Allemagne, dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 Herne est le nom d'une commune en Belgique.
 Herne est un village du Kent, Angleterre, près de la ville de Herne Bay (Kent)
 L'île de Herne dans la baie du Rio de Oro.
 James A. Herne (1839-1901) est un dramaturge et acteur américain. 
 Robert Herne est le personnage principal du film de science-fiction Algol sorti en 1920

Maison d'édition 
 L'Herne, maison d'édition française éditant les Cahiers de l'Herne.

Homonymie de toponyme